Ann-Sofie Hermansson – politica svedese
 Andreas Hermansson – calciatore svedese
 Fredrik Hermansson – tastierista svedese
 Jack Hermansson – lottatore di arti marziali miste svedese
 Mia Hermansson-Högdahl – giocatrice di pallamano svedese